Districtul Marshall sau Districtul civil Marshall (conform originalului, Marshall Township) se poate referi la trei districte civile din statul  al .

Oklahoma (3) 

 Districtul Marshall, comitatul Garfield, statul  (vedeți ML Tw GF-OK),
 Districtul Marshall, comitatul Kiowa, statul Oklahoma (vedeți ML Tw KW-IA),
 Districtul Marshall, comitatul Logan, statul Oklahoma (vedeți ML Tw LG-IA),

Vezi și 

 
 Marshall (dezambiguizare)
 Comitatul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Oklahoma (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Oklahoma